Рипсимия () е съпруга на комит Никола и майка на Комитопулите – братята Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Името ѝ научаваме от добавките на епископ Михаил Деволски към хрониката на Йоан Скилица. Тя е починала преди 993 година, откогато датира известният Самуилов надпис от село Герман, Преспанско, поставен от Самуил в памет на родителите му и брат му Давид на гроба им.

Тя носи името на особено популярната в Армения Света Рипсиме, загинала мъченически през 290 година. Този факт служи като аргумент на тезата за арменския произход на охридската династия. Съществува предположение, че Рипсимия е дъщеря на Мария от Качум и цар Ашот II Багратуни  - цар на Армения и шахиншах („цар на царете“) на Армения (Анско царство) и на Грузия (922 – 928).

Източници 

Българска аристокрация
Първа българска държава
Комитопули